Kōka est une ville de la préfecture de Shiga, au Japon.
 Kōka est également le nom d'un ancien bourg ayant fusionné avec ceux de Minakuchi, Shigaraki, Tsuchiyama et Kōnan pour former la ville de Kōka.
 L'ère Kōka est une période de l'histoire du Japon.
 Le koka était un avantage au judo.